5-й чемпионат мира по баскетболу среди девушек (до 17 лет) проходил в период с 21 по 29 июля в столице Белоруссии. Матчи первенства проводились на площадках «Дворца спорта» и «Фэлкон-Клаб-Арены». 

Решение о том, что проведёт первенство именно Белоруссия было принято в мае 2017 года. Жеребьёвка группового этапа состоялась в феврале следующего года. В соревновании приняли участие шестнадцать команд. Страна-хозяйка квалифицировалась на турнир автоматически. Сборные других стран боролись за путёвки в рамках чемпионатов своих континентов или частей света.

Победу одержали представительницы Соединённых Штатов Америки, обыграв в финале сверстниц из Франции со счётом 40–92.

Символы и атрибуты

Кубок 
Представление кубка чемпионата мира состоялось 19 июля в рамках пресс-конференции, посвящённой самому первенству. Специально к турниру был разработан его новый дизайн.

Эмблема и брендинг 
10 февраля 2018 года в большом перерыве матча квалификации чемпионата Европы Белоруссия—Турция, проходившего во «Дворце спорта», состоялась презентация брендинга и эмблемы чемпионата. Основу брендинга турнира составляет национальный орнамент как один из символов белорусской культуры. В элементы оформления вплетена и спортивная тематика. Главным цветом в палитре стал синий и его оттенки как символ цветка Белоруссии — василька, а также многочисленных озёр и рек. Логотип, представляющий собой стилизованное изображение баскетбольного мяча, отражает историю белорусского орнамента и современность мирового баскетбола.

Талисман 
Талисман чемпионата — «Буслік» (). Дизайн талисмана разработала Белорусская федерация баскетбола совместно с производителем мягких игрушек «Мальвина». Впоследствии был проведён конкурс среди болельщиков, имевших возможность прислать свой вариант имени талисмана. Среди предложенных вариантов были: Баистенок, Буселка, Беларусик, Бусляня, Баскетбуслик, Василёк, Баскетёнок, Буслёнок, Буслик-Беларусик, Буся, Олимпик и др. Однако самым популярным именем оказалось именно «Буслік». Первой этот вариант предложила минчанка Тамара Липская, которая получила в качестве приза мягкую игрушку.

Арены 
В проведении чемпионата мира были задействованы два спортивных комплекса: «Дворец спорта» и «Фэлкон-Клаб-Арена». Крупнейшим является «Дворец спорта» с заявленной вместимостью 3500 человек, на котором проходила церемония открытия турнира, первый и финальный матчи.

Система отбора

Групповой этап 
6 марта 2018 года в Минской городской ратуше состоялась жеребьёвка финальной части чемпионата мира. Мероприятие посетил председатель БФБ Максим Рыженков, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Игорь Юркевич, а также представители команд-участниц. Гостями церемонии стали белорусские баскетболистки Татьяна Ивинская (Белошапко) и , которые приняли участие в жеребьёвке.

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, Пер — передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы.

Классификация с 9 по 16-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы (13—16-е места)

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Полуфиналы (9—12-е места)

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Классификация с 5 по 8-е места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 

Источник:

Статистика и награды

Лучшие игроки турнира 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Награды 

Символическая пятёрка турнира
  
  
  
  Шайла Хил
  Илиана Рупер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Белоруссии
Спорт в Белоруссии в 2018 году
2018 год в баскетболе
Чемпионаты мира по баскетболу среди девушек
Соревнования по баскетболу в Белоруссии
Июль 2018 года
Международные спортивные соревнования в Минске